Jméno a příjmení František Vlk se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Vlk (fotbalista) – český fotbalista a reprezentant Československa (* 1920)
 František Vlk (kněz) – český římskokatolický kněz, jezuita a spirituál kněžského semináře, umučený nacisty (1904–1945)
 František Cyril Vlk – český redaktor, publikující též básně pod pseudonymem Želimír Vlastenecký (1864–1929)